Rupnagar (district), een district van de Indiase staat Punjab
 Rupnagar (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Rupnagar